van Hasselt kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Willem Michiel van Hasselt
 Johan Coenraad van Hasselt

Robotskapade auktorsförkortningar